Бій-Хем (Великий Єнісей) — річка в республіці Тува, РФ. 
 Салганик Хем Єлізарович  — український кінодраматург.
 Ян Девідс де Хем (*Jan Davidsz. de Heem, 1606 —†18 вересня 1683 або 1684) — нідерландський художник епохи бароко, майстер натюрморту.